Issajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Anschelika Albertowna Issajewa (* 2000), russische Tennisspielerin
 Wera Wassiljewna Issajewa (1898–1960), sowjetische Bildhauerin und Hochschullehrerin